Víctor Mora (stripauteur), een Spaanse stripauteur
Víctor Mora (atleet), een Colombiaanse atleet